Jennings Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Jennings Township (Crawford County, Indiana)
 Jennings Township (Fayette County, Indiana)
 Jennings Township (Owen County, Indiana)
 Jennings Township (Scott County, Indiana)
 Jennings Township (Kansas)
 Jennings Township (Putnam County, Ohio)
 Jennings Township (Van Wert County, Ohio)